USS Sovereign ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Armada de los Estados Unidos.

 , un vapor de ruedas activo entre 1862 y 1865.
 , un patrullero activo entre 1918 y 1919.

En la ficción 
 , un navío estelar de clase Sovereign de la saga de ciencia ficción Star Trek''.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos